Марлье:
 Марльё — коммуна во Франции
 Марлье, Эрнст — немецкий предприниматель-шарлатан.